Le centre commercial Chambray 2 est un centre commercial situé sur la commune de Chambray-lès-Tours et qui a ouvert en septembre 1982.
Il comporte un hypermarché Auchan (qui s'appelait Mammouth jusqu'en 1998) et une galerie de 40 boutiques.

On y trouve des magasins de vêtements, de chaussures, de bijoux, et un restaurant Flunch.

Accessibilité 
L'accès à Chambray 2 se fait par l'avenue du Grand-Sud, anciennement route nationale 10.

Historique 
En 1998, alors que l'enseigne Auchan remplace les hypermarchés Mammouth, la direction fait agrandir le parking en construisant un niveau supérieur : 500 places supplémentaires sont créées en hauteur.

Concurrence 
Depuis janvier 1991, le centre commercial Chambray 2 est l'unique galerie marchande de la ville. Auparavant, il y avait un autre centre commercial, au nord de Chambray-lès-Tours, le centre commercial Cats, ouvert en 1969 avec l'hypermarché Suma (qui devient Mammouth puis Rallye lors de l'ouverture du Mammouth de Chambray 2). Celui-ci est ravagé par un incendie, dont seul l'hypermarché Rallye ressort indemne : il reste ouvert jusqu'en 2002.

Liens externes 

Centre commercial en Centre-Val de Loire
Économie en Indre-et-Loire